Lauter kan syfta på följande platser:

Sverige 
Lauter, Fårö,

Tyskland 

 Lauter (Schlitz), vattendrag i Tyskland, Hessen, 
 Lauter (Werra), vattendrag i Tyskland, Thüringen, 
 Lauter (Hasel), vattendrag i Tyskland, Thüringen, 
 Lauter (Wetter), vattendrag i Tyskland, Hessen, 
 Lauter (Itz), vattendrag i Tyskland, Bayern, 
 Lauter (Glan), vattendrag i Tyskland, Rheinland-Pfalz, 
 Lauter (Murr), vattendrag i Tyskland, Baden-Württemberg, 
 Lauter (Rhen), vattendrag i Tyskland och Frankrike, 
 Lauter (Fils), vattendrag i Tyskland, Baden-Württemberg, 
 Lauter (Neckar), vattendrag i Tyskland, Baden-Württemberg, 
 Lauter (Blau), vattendrag i Tyskland, Baden-Württemberg, 
 Lauter (Donau), vattendrag i Tyskland, Baden-Württemberg, 
 Lauter-Bernsbach – en kommun i Sachsen 2013–
 Lauter, Lauter-Bernsbach – ort, tidigare stad, Sachsen, 
 Lauter, Oberfranken – kommun i Landkreis Bamberg, Bayern, Oberfranken,